Гришково — название населённых пунктов.

Россия

Московская область 
 Гришково — деревня в Талдомском районе.

Псковская область 
 Гришково — деревня в Красногородском районе.
 Гришково — деревня в Невельском районе.

Смоленская область 
 Гришково — деревня в Вяземском районе.
 Гришково — деревня в Духовщинском районе.
 Гришково — деревня в Новодугинском районе.
 Гришково — деревня в Холм-Жирковском районе.

Тверская область 
 Гришково — деревня в Максатихинском районе.

Украина 
 Гришково — село в Коломакском районе Харьковской области.